Грант Уи́терс (; ) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 
Грэнвилл Г. Уитерс родился 17 января 1905 года (во многих источниках — 1904 года) в городе Пуэбло, штат Колорадо. В молодости работал продавцом в нефтяной компании, газетным репортёром. Кинокарьеру начал в 1925 году, на самом излёте эры немого кино.

В 1939—1940 и 1945 годах выступил как продюсер (ассоциативный продюсер) в шести малобюджетных и ныне малоизвестных фильмах, например, «Ирландская удача», «Мятеж в большом доме», «Преследуя проблемы», , «Маленькие дьяволы Китая». С начала 1940-х годов стал всё чаще появляться на экранах как так называемый «характерный актёр», играя роли «крутых парней» в вестернах. C февраля 1944 года по апрель 1954 года был связан контрактом с киностудией Republic Pictures.

Был дружен с известным режиссёром Джоном Фордом и знаменитым актёром Джоном Уэйном, что позволяло ему получать главные роли во многих фильмах, однако позднее он постепенно переместился на второстепенные роли (особенно охотно его брали на роли злодеев в «B-фильмы»), а с 1956 года Уитерс появлялся практически только в телесериалах в эпизодических ролях, в единичных эпизодах.

Личная жизнь и смерть 
В 1930 году 25-летний Уитерс сбежал в город Юма (штат Аризона) с 17-летней актрисой Лореттой Янг, где пара обвенчалась. Через год брак был аннулирован. Иронией судьбы можно посчитать, что именно в 1931 году на экраны вышел фильм , главные роли в котором исполнили Уитерс и Янг.
С 1953 по 1955 год Уитерс был женат на актрисе Эстелите Родригес, которая была на 23 года младше его — это стал пятый и последний брак актёра.

Грант Уитерс покончил с собой 27 марта 1959 года, приняв большую дозу барбитуратов. Причиной такого шага стало ухудшение здоровья 54-летнего актёра и спад кинематографической карьеры. Он оставил предсмертную записку: «Пожалуйста, простите меня, моя семья. Я был так несчастлив. Этот выход лучше».

Избранная фильмография 
 За свою кинокарьеру длиной 34 года Грант Уитерс появился примерно в 200 фильмах и сериалах.

 Широкий экран 
 1926 —  / The Gentle Cyclone — Уилкс-младший
 1927 —  / Upstream — Хуан Родригес (Джек Ла Велл)
 1927 — Колледж / College — друг Джеффа (в титрах не указан)
 1928 —  / Tillie’s Punctured Romance — герой
 1928 —  / Bringing Up Father — Деннис
 1929 —  / The Greyhound Limited — Билл
 1929 — Божественная леди / The Divine Lady — офицер корабля Нельсона (в титрах не указан)
 1929 —  / Madonna of Avenue A — Слим Шейн
 1929 —  / The Time, the Place and the Girl — Джим Крейн
 1929 —  / Hearts in Exile — Пол Павлофф
 1929 —  / So Long Letty — Гарри Миллер
 1929 — Представление представлений / The Show of Shows — исполнитель в сегменте «Велосипед для двоих»
 1929 — Тигровая роза / Tiger Rose — Брюс
 1930 —  / The Other Tomorrow — Джон Картер
 1930 —  / Mammy — репортёр в трейлере (в титрах не указан)
 1930 —  / The Second Floor Mystery — Джеффри Уэст
 1930 —  / Soldiers and Women — капитан Клив Брэнч
 1930 —  / Back Pay — Джеральд
 1930 —  / Dancing Sweeties — Билл Кливер
 1930 —  / Scarlet Pages — Боб Лоренс
 1930 —  / Sinners' Holiday — ангел
 1931 —  / Other Men’s Women — Билл
 1931 —  / Too Young to Marry — Билл Кларк
 1934 —  / The Red Rider — Тихоня Слейд
 1934 —  / Tailspin Tommy — Милт Хоуи
 1935 —  / Goin' to Town — Молодой Жеребец
 1935 —  / The Fighting Marines — капрал Ларри Лоренс
 1937 —  / Jungle Jim — Джим Брэдли ()
 1937 —  / Paradise Express — Лоренс Дойл
 1937 —  / Radio Patrol — офицер Пэт О’Хара
 1938 —  / The Secret of Treasure Island — Родерик Гридли
 1938 —  / Mr. Wong, Detective — капитан полиции Сэм Стрит
 1939 — Тайна мистера Вонга / The Mystery of Mr. Wong — капитан полиции Сэм Стрит
 1939 —  / Boys' Reformatory — доктор Оуэнс, врач Промышленной школы штата
 1939 —  / Mr. Wong in Chinatown — капитан полиции Билл Стрит
 1940 —  / The Fatal Hour — капитан полиции Билл Стрит
 1940 —  / Doomed to Die — капитан полиции Билл Стрит
 1940 —  / Men Against the Sky — мистер Грант
 1940 —  / Mexican Spitfire Out West — Уитерс
 1940 —  / Phantom of Chinatown — капитан полиции Билл Стрит
 1941 —  / Billy the Kid — Эд Шанахан
 1941 —  / Parachute Battalion — капитан
 1941 —  / Father Takes a Wife — судья Уотерс (в титрах не указан)
 1941 —  / H. M. Pulham, Esq. — Сэмми Ли, тренер футбольной команды Гарварда (в титрах не указан)
 1942 —  / Ship Ahoy — официант (в титрах не указан)
 1942 —  / Apache Trail — Лестрейд
 1942 —  / Tennessee Johnson — Мордекай Миллиган, убитый кузнец
 1943 —  / No Time for Love — Пит Ханаган (в титрах не указан)
 1943 —  / Captive Wild Woman — ветеринар (в титрах не указан)
 1943 —  / A Lady Takes a Chance — Боб Гастингс
 1943 —  / Minesweeper — офицер команды аквалангистов Грегг
 1943 —  / In Old Oklahoma — Ричардсон
 1944 —  / The Fighting Seabees — Уэнджер Спреклс
 1944 —  / The Yellow Rose of Texas — агент Люкас
 1945 —  / Utah — Бен Боумен
 1945 —  / The Vampire’s Ghost — Отец Гилкрист
 1945 —  / Dangerous Partners — Джонатан Драммен
 1945 —  / Bells of Rosarita — Уильям Рипли
 1945 —  / Dakota — Слэджин
 1946 —  / In Old Sacramento — капитан Марк Слейтер
 1946 — Моя дорогая Клементина / My Darling Clementine — Айк Клэнтон
 1947 —  / Gunfighters — Билл Йонт, помощник шерифа
 1947 — Шантаж / Blackmail — Дональдсон, инспектор полиции
 1947 —  / Tycoon — Фог Харрис
 1948 — Форт Апачи / Fort Apache — Силас Микэм
 1948 —  / Old Los Angeles — маршал Эд Лакнер
 1948 — ? /  — Мэтт Конрой
 1948 —  / Angel in Exile — шериф
 1948 —  / Night Time in Nevada — Рэн Фаррелл
 1948 —  / Wake of the Red Witch — капитан Уайлд Янгер
 1949 —  / Duke of Chicago — Тони Руссо
 1949 —  / Hellfire — Мартин, шериф
 1949 —  / The Fighting Kentuckian — Джордж Хейден
 1950 —  / Bells of Coronado — Крейг Беннетт
 1950 —  / Rock Island Trail — Дэвид Стронг
 1950 —  / The Savage Horde — Уэйд Проктор
 1950 —  / Tripoli — сержант Дерек
 1950 — Рио-Гранде / Rio Grande — помощник шерифа
 1951 —  / Belle Le Grand — Шэннон
 1951 —  / Utah Wagon Train — Ред Бэнкрофт
 1951 —  / The Sea Hornet — Рокки Лоуи
 1952 —  / Oklahoma Annie — Булл Маккриди
 1952 —  / Hoodlum Empire — преподобный Саймон Эндрюс
 1952 —  / Woman of the North Country — Генри С. Чепмен
 1953 —  / Tropic Zone — Берт Нельсон
 1953 —  / The Sun Shines Bright — Бак Рэмзи
 1953 — Мятежный дух Кракатау / Fair Wind to Java — Джейсон Блю
 1953 —  / Iron Mountain Trail — Роджер Макколл
 1953 —  / Champ for a Day — Скотти Камерон
 1955 —  / Run for Cover — Джентри
 1955 — Леди Годива из Ковентри / Lady Godiva of Coventry — Пендар
 1958 —  / I Mobster — Пол Моран

 Телевидение 
 1956 —  / Screen Directors Playhouse — Уильям Брэкетт-старший (в 1 эпизоде)
 1956 —  / Crossroads — Уитни Мартин, тренер (в 1 эпизоде)
 1956 —  / Cheyenne — Мэтт Эллис (в 1 эпизоде)
 1956, 1957 —  / Circus Boy — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957 — Дымок из ствола / Gunsmoke — Джед Ларнер (в 1 эпизоде)
 1957 —  / Sheriff of Cochise — Чарли (в 1 эпизоде)
 1957 —  / Wagon Train — Марк Хэммонд (в 1 эпизоде)
 1957 —  / The Restless Gun — Датчер (в 1 эпизоде)
 1957—1958 —  / Have Gun — Will Travel — разные роли (в 3 эпизодах)
 1957, 1958 —  / The Life and Legend of Wyatt Earp — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957, 1959 —  / Dick Powell’s Zane Grey Theatre — шериф (в 2 эпизодах)
 1958 — Лесси / Lassie — Джордж Форсайт (в 1 эпизоде)
 1958 — Перри Мейсон / Perry Mason — Стюарт Брент (в 1 эпизоде)
 1958 —  / Tales of the Texas Rangers — Рэмрод Джонсон (в 1 эпизоде)
 1959 —  / Fury — Хэнсон (в 1 эпизоде)
 1959 —  / Northwest Passage — Фред Пейджет (в 1 эпизоде)
 1959 —  / The Texan — Эд Мартин (в 1 эпизоде)

 Примечания 

 Ссылки 
 Грант Уитерс на сайте virtual-history.com

Киноактёры США
Умершие от передозировки лекарств
Похороненные на кладбище Форест-Лаун